Sint-Rumolduskerk (Deurne)
 Sint-Rumolduskerk (Heikant)
 Sint-Rumolduskerk (Humbeek)
 Sint-Rumolduskerk (Schepdaal), Dilbeek
 Sint-Rumolduskerk (Steenokkerzeel)
 Sint-Rumolduskerk (Zondereigen)

Rumolduskerk